Saumane est un toponyme qui peut désigner :

 Saumane (Alpes-de-Haute-Provence), commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Saumane (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Saumane-de-Vaucluse, commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.